PITax.pl Łatwe podatki sp. z o.o. - podmiot prowadzący działalność w zakresie projektowania, wykonywania i wdrażania zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Spółka specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania, narzędzi i usług wspomagających wypełnianie formularzy podatkowych do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Aplikacja 
PITax.pl to darmowa aplikacja sieciowa przeznaczona do składania zeznań podatkowych, która funkcjonuje na rynku od 2012 r. Umożliwia wypełnianie deklaracji PIT na urzędowych formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Charakterystycznymi cechami narzędzia są: prosty interfejs graficzny, wyraźne wskazywanie możliwych do odliczenia ulg podatkowych oraz wsparcie techniczne konsultantów. PITax.pl to także portal internetowy, który stanowi bogate źródło wiedzy na temat prawa podatkowego, obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Corocznie aktualizowany system rozliczeniowy jest jedną z alternatyw dla rządowego programu do składania deklaracji podatkowych.

Misja 
System rozliczeniowy PITax.pl powstał w celu ułatwienia rozliczeń podatkowych osobom, których dotyczy polski system prawa. Polska jest krajem, który zajmuje 28. miejsce na 38 należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem konkurencyjności systemu podatkowego. Poziom złożoności i skomplikowania polskich regulacji podatkowych zainspirował twórców aplikacji do ułatwienia rozliczeń podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół PITax.pl łączy w sobie wykwalifikowanych ekspertów z dziedzin: informatyki, prawa i bankowości.

Sposób działania 
System rozliczeniowy PITax.pl stanowi alternatywę dla rządowej aplikacji Twój e-PIT, która również oferuje darmowe narzędzie do wypełniania zeznań rocznych. Podobnie jak w przypadku instrumentu Ministerstwa Finansów, w PITax.pl większość podatników może wypełnić swój coroczny obowiązek złożenia deklaracji, dysponując:

 informacją od płatnika przygotowaną na formularzach PIT-11, PIT-8C, PIT-40A/PIT-11A;
 kwotą przychodu za ostatni rok podatkowy;
 nr PESEL lub NIP;
 datą urodzenia.

W przeciwieństwie do rządowego systemu rozliczeń podatkowych, PITax.pl sugeruje podatnikowi mogące mu przysługiwać ulgi i odliczenia, których uwzględnienie obniża wartość zobowiązania podatkowego. Program rozliczeniowy umożliwia użytkownikowi również edycję wcześniej wybranych ulg oraz złożenie korekty zeznania podatkowego. Podatnik po złożeniu deklaracji może pobrać oficjalne urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

Wsparcie organizacji pożytku publicznego 
Od 2015 r. działalność PITax.pl uległa rozszerzeniu na obszar wsparcia organizacji pozarządowych. W ramach projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) „PITax.pl dla OPP”, spółka zaczęła realizować działania na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wspiera je w pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności statutowej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i z darowizn przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.  

Naczelnym założeniem projektu było wyrównywanie szans organizacji pożytku publicznego w rywalizacji o uwagę podatnika i darczyńcy. Udział w projekcie wymaga minimalnego nakładu ze strony organizacji, a udostępnione narzędzia z powodzeniem wspierały regularne działania promocyjne, podejmowane w celu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku. Wśród organizacji uczestniczących w ramach programu PITax.pl dla OPP znalazły się:  

 Fundacja Świętego Mikołaja;
 Fundacja dla Polski, Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca;
 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Ponadto w ramach programu „Wspieraj lokalnie” PITax.pl umożliwił samorządom efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego. Z kolei projekt „PITax.pl dla OPP” łączył promocję idei przekazywania 1% dla lokalnych organizacji z zachętą do rozliczania PIT na terenie danej jednostki samorządowej.

Szerzenie świadomości społecznej 
PITax.pl aktywnie zwiększa świadomość społeczną na temat wpływu nowelizacji prawa podatkowego na dalszy byt organizacji pożytku publicznego. PITax.pl we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych alarmował o skutkach tzw. “Polskiego Ładu”, przedstawiając własne rozwiązania legislacyjne. Firma dostarczała także dane i analizy na potrzeby dyskusji organizacji pozarządowych w zakresie reformy systemu zbiórki 1% podatku. Analizy i propozycje PITax.pl stanowiły element publikacji udostępnianych na takich portalach internetowych jak iwop.pl czy ngo.pl.

Przypisy 



Podatki w Polsce
Podatki
Organizacje pożytku publicznego
Oprogramowanie
Prawo podatkowe
Informatyka prawnicza